Tak Bai – miasto w Tajlandii
 „Takbai” – syjamski torpedowiec typu Kantang z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej